Strzelce peut désigner :

Toponymie 
en Pologne
dans la voïvodie de Basse-Silésie
 Strzelce, un village dans le powiat d'Oleśnica
 Strzelce, un village dans le powiat de Świdnica

dans la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Strzelce, un village 

dans la voïvodie de Grande-Pologne
 Strzelce, un village 

dans la voïvodie de Łódź
 Strzelce, une gmina du powiat de Kutno
 Strzelce, un village et chef-lieu de la gmina ci-dessus
 Strzelce, un village dans le powiat d'Opoczno

dans la voïvodie de Lublin
 Strzelce, un village dans le powiat de Chełm
 Strzelce, un village dans le powiat de Puławy

dans la voïvodie d'Opole
 Strzelce, un village  

dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Strzelce, un village

dans la voïvodie de Varmie-Mazurie
 Strzelce, un village

Voir aussi
en Pologne
 Strzelce Opolskie, une ville dans la voïvodie d'Opole 
 Strzelce Krajeńskie, une ville dans la voïvodie de Lubusz